Ляга-Вож:

 Ляга-Вож (приток Большой Ляги) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Ляга-Вож (приток Ыджыд-Ляги) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.